Il singolare del torneo di tennis Cali Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mauricio Hadad che ha battuto in finale José Luis Noriega 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Nicolás Pereira (secondo turno)
 Mauricio Hadad (Campione)
 Brent Larkham (secondo turno)
 Tommy Ho (primo turno)

 Johan Van Herck (primo turno)
 Danilo Marcelino (primo turno)
 João Cunha e Silva (secondo turno)
 Hernán Gumy (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cali Challenger 1994